Guany (electrònica), magnitud que expressa la relació entre un senyal de sortida, respecte al senyal d'entrada
 Guany de capital, benefici resultant de la venda d'un actiu financer com accions, obligacions o bens immobles, per un valor superior al seu cost
 Guany o rendiment (finances), retorn que genera una inversió econòmica
 Guany mecànic, magnitud adimensional que indica quant s'amplifica la força aplicada utilitzant un mecanisme per contrarestar una càrrega de resistència